Toponímia:
 Edison (Geòrgia)
 Edison (Nebraska)
 Edison (Ohio)
 Edison (Washington)
 Biografies:
 Thomas Alva Edison (1847 – 1931), inventor i un home de negocis estatunidenc
 Edison Arantes do Nascimento (Três Corações, Brasil, 1940), futbolista brasiler, més conegut per Pelé
 Iedisson Deníssov (Tomsk, Sibèria, 1929 – París, 1996), compositor rus 
 Edison Suárez (Montevideo, 1966) futbolista uruguaià que ocupava la posició de migcampista
 Cinema

 Edison, the Man, pel·lícula britànica dirigida per Clarence Brown i estrenada l'any 1940 
 Edison: Ciutat sense llei, pel·lícula de suspens de 2005 dirigida per David J. Burke
 Miscel·lània:
 Rosca Edison, sistema de connexió elèctrica de bombetes desenvolupat per Thomas Edison el 1909 sota la marca Mazda 
 Edison Music Awards, premi musical neerlandès de gran prestigi creat el 1960
 Efecte Edison, augment del flux d'electrons que surten d'un metall o d'un òxid metàl·lic, degut a les vibracions dels àtoms motivada per l'augment de la temperatura